Змагання з Шорт-треку на зимових Олімпійських іграх 2006 року в Турині проводились в Палавела з 12 до 25 лютого 2006 року.

Розклад змагань

Перелік країн і учасників від них

Турнірні здобутки

Загальний залік

Медалісти 
Чоловіки:

Жінки:

Посилання 
 Результати змагань

Шорт-трек на зимових Олімпійських іграх 2006